Viva Aerobus (Aeroenlaces Nacionales S.A de C.V.)  es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo, propiedad de Grupo IAMSA, un conglomerado de transporte terrestre, aéreo y ferroviario de México con presencia en el 85% del territorio nacional.  Inició operaciones en noviembre de 2006, con sede en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con tan sólo una ruta y, actualmente, ofrece más de 130 rutas en más de 40 destinos de Colombia, Cuba, Estados Unidos y México, operando cerca de 100 mil vuelos al año.

Las seis bases operativas de Viva Aerobus se ubican en Cancún, Ciudad de México, Mérida, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Hoy en día, la aerolínea cuenta con una de las flotas más jóvenes de América y se ha posicionado como una de las líneas aéreas mexicanas con mayor crecimiento de pasajeros, registrando aumentos por encima del 30% mes a mes .

Historia 
En 2006, Roberto Alcántara Rojas,director general y presidente del Consejo de Administración de Grupo IAMSA,  consorcio de transporte multimodal mexicano, decidió incursionar en el modelo de aviación de bajo costo para complementar y expandir los servicios de transporte terrestre ofrecidos por IAMSA.

De esta forma, surgió la alianza entre Grupo IAMSA e Irelandia Aviation, un desarrollador internacional de aerolíneas de bajo costo dirigido por Declan Ryan, uno de los fundadores de la aerolínea irlandesa Ryanair. Irelandia Aviation tenía interés en llegar a México y de acuerdo con Maurice Mason, representante de Irelandia, Roberto Alcántara fue el socio indicado gracias a su entendimiento del bajo costo y a la gran conectividad que ofrecen las líneas de autobuses de Grupo IAMSA . 

Así, Grupo IAMSA e Irelandia fundaron Viva Aerobus con una participación del 51% y 49%, respectivamente; hasta que, en diciembre de 2016, en el marco del décimo aniversario de la compañía, Grupo IAMSA adquirió la participación accionaria total de Viva Aerobus. 

La aerolínea inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en noviembre de 2006 con dos aeronaves y la ruta Monterrey - León, bajo el liderazgo de Mike Szucs como director general. A casi un año de su fundación, en octubre de 2007, Viva Aerobus ya había alcanzado el millón de pasajeros transportados . Posteriormente, Donald Rogers, asumió el cargo de director general en mayo de 2009, año cuando Guadalajara se convirtió en la segunda base operativa de la línea aérea. Para junio de 2010, el mando de la compañía le fue asignado a Juan Carlos Zuazua, quien actualmente es el director general de la aerolínea. La expansión continuó y la aerolínea estableció como sus nuevas bases operativas a la Ciudad de México, Cancún, Tijuana y Mérida en los años 2011, 2013, 2015 y 2022, respectivamente.

Como parte de su estrategia de expansión, en 2013 Viva Aerobus inició con plan de ampliación y modernización de flota. En ese año, la aerolínea ordenó 52 aeronaves A320 Airbus y, posteriormente, en 2018, anunció la compra de 25 nuevas aeronaves Airbus A321neo.

En línea con sus planes de crecimiento, en 2020 la aerolínea anunció su ingreso al mercado de transporte de carga con Viva Cargo, servicio que brinda mediante el proveedor Aerocharter.

En noviembre de 2022, Viva Aerobus cumplió 16 años de servicio con más de 4,000 colaboradores, habiendo transportado a más de 90 millones de pasajeros desde su fundación, con una oferta de más de 130 rutas en más de 40 destinos de México, Estados Unidos, Colombia y Cuba, operando más 100 mil vuelos al año y con una de las flotas más modernas del mundo..

Modelo de negocio de bajo costo 
Viva Aerobus nació como una aerolínea de bajo costo o  “low cost”, un modelo de negocios que hace referencia a una filosofía de gestión eficiente y disciplinada que tuvo sus orígenes en Estados Unidos durante 1950. Posteriormente, durante los años 90, el modelo low cost tuvo un gran auge y fue adoptado por varias empresas, extendiéndose así al mercado aéreo de Asia, Centroamérica, Europa y África.

Esta nueva forma de entender el servicio aéreo fue motivada, principalmente, por el interés de adaptarse y satisfacer las distintas necesidades de los pasajeros y hacer del transporte aéreo una opción realmente accesible. En consecuencia, el propósito corporativo de Viva Aerobus se definió de la siguiente manera: “Queremos que la gente se divierta, haga negocios y se conecte con sus seres queridos, a partir de la reducción del costo del transporte aéreo”.

A diferencia de las aerolíneas regulares, las aerolíneas de bajo costo ofrecen una propuesta que apuesta por la personalización del vuelo de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada pasajero, para que sólo paguen por aquello que necesitan al elegir puntualmente las características de su vuelo, por ejemplo cantidad de equipaje o servicios a bordo.

Lo anterior es posible ya que las aerolíneas de bajo costo se sustentan en una disciplinada eficiencia operativa que les permite aprovechar de la mejor manera todos sus recursos (tiempo, combustible, infraestructura, etc.), así tienen costos menores y son capaces de ofrecer tarifas de vuelo muy competitivas.

En este sentido, el modelo de ultra bajo costo de Viva Aerobus se caracteriza por :

 Vuelos cortos, sin conexiones, con enfoque doméstico
 Alta tasa de utilización de aviones
 Un solo tipo de avión en la flota
 Una sola clase en cabina
 Máxima densidad de asientos
 Costos operativos mínimos
 Tarifas bajas
 Venta de productos complementarios a bordo

Efecto Viva 
Resultado de esta propuesta de servicio de transporte aéreo a precios bajos, Viva Aerobus ha potenciado el desarrollo de los mercados donde opera gracias a lo que la aerolínea denomina 'Efecto Viva'. Éste consiste en estimular la demanda con tarifas bajas, generando una caída en los precios de boletos de avión en los destinos donde tiene presencia, impulsando así la demanda y el crecimiento de la industria. Se trata de un efecto multiplicador que fomenta la competencia y que ofrece a los viajeros ahorros reales por cada viaje,  en beneficio del turismo y la derrama económica.

Innovaciones  dentro del sector aéreo 
De acuerdo con este modelo de negocios de bajo costo y la misión corporativa de Viva Aerobus – Siempre seguros, siempre confiables y siempre precios bajos - , la aerolínea ha sido pionera en diversas iniciativas dentro de la industria aérea mexicana que han tenido como objetivo principal facilitar a los viajeros el acceso al transporte aéreo, entre ellas destacan las siguientes:

 TU Aliado: alternativa de pago implementada en julio de 2020 que permite reservar el vuelo y después pagar la Tasa de Uso de Aeropuerto (TUA), cargo que representa hasta el 60% del precio del viaje. El pago se difiere -sin costo adicional- después de haber adquirido el boleto de avión y previo a la salida del vuelo. la TUA es la tarifa que deben pagar los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos mexicanos. Por comodidad de los pasajeros, la TUA es recaudada por las aerolíneas a través de un convenio de recolección entre éstas y los aeropuertos mexicanos; después, la TUA es entregada a los grupos aeroportuarios, quienes son los responsables de determinar el monto de dicha tarifa y de su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual varía dependiendo del aeropuerto y otros factores, de conformidad con la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.

 Política de flexibilidad: en noviembre de 2020 la aerolínea renovó su política de flexibilidad con la eliminación permanente de los cargos por cambios en los vuelos de fecha, horario o ruta en vuelos nacionales e internacionales; siendo la primera línea aérea en mexicana en establecer una política de esta naturaleza. 

 Seguro Reembolso Total: en mayo de 2020 Viva Aerobus lanzó este nuevo seguro de viaje que protege a sus pasajeros en caso de que tengan que cancelar su vuelo ante circunstancias imprevistas, garantizando la devolución en efectivo del 100% del gasto realizado en la adquisición del boleto. Así, se convirtió en la única aerolínea mexicana, hasta ese momento, en ofrecer un seguro de tan amplia cobertura.

Alianzas

Acuerdo alianza comercial con Allegiant 
En diciembre 2021, Viva Aerobus y Allegiant anunciaron sus planes para realizar un Acuerdo de Alianza Comercial totalmente integrado diseñado para expandir las alternativas de vuelos entre Estados Unidos y México. Esta alianza es el primer acuerdo de esta naturaleza en la industria de la aviación entre dos aerolíneas de ultra bajo costo. A ello se suma una inversión de capital de $50 millones de dólares en Viva Aerobus por parte de Allegiant; así como la integración del presidente y CEO de Allegiant, Maurice J. Gallagher, Jr. Al Consejo de Administración de Viva Aerobus. Tal alianza se encuentra en proceso de autorizaciones.

Acuerdo interlínea con Viva Air 
Viva Air y Viva Aerobus celebraron en octubre de 2021 el primer acuerdo interlínea entre dos aerolínea de bajo costo en Latinoamérica. Con este acuerdo, los pasajeros pueden adquirir boletos para volar la ruta Bogotá - Ciudad de México desde el sitio web o aplicaciones de cualquiera de las dos aerolíneas con acceso a los itinerarios tanto de Viva como de Viva Aerobus y combinar así su trayecto con la opción más conveniente.

Código compartido con Iberia 
En agosto de 2022, Iberia y Viva Aerobus firmaron un acuerdo de código compartido para brindar más facilidades a los pasajeros que viajan entre México y España, combinando tramos operados por ambas líneas aéreas.

Destinos 
Viva Aerobus cuenta con 6 bases operativas en Cancún (CUN), Guadalajara (GDL), Ciudad de México (MEX), Mérida (MID), Monterrey (MTY) y Tijuana (TIJ) y ofrece 138 rutas que conectan 49 destinos en Colombia, Cuba, Estados Unidos y México.

Rutas Nacionales 
Actualmente, Viva Aerobus cuenta con 105 rutas  al interior de México en 36 destinos.

Rutas Internacionales 
Actualmente, Viva Aerobus cuenta con 33 rutas internacionales a 13 destinos.

{|class="sortable wikitable toccolours col1cen col2cen col3cen col4cen col5cen col6cen"
|+ Actualizado a marzo de 2023
|-
! style="background:#008000; color:white;" |Ciudad / Aeropuerto
! style="background:#008000; color:white;" |<abbr title="Monterrey">MTY 
! style="background:#008000; color:white;" |<abbr title="México">MEX
! style="background:#008000; color:white;" |<abbr title="Cancún">CUN 
! style="background:#008000; color:white;" |<abbr title="Guadalajara">GDL 
! style="background:#008000; color:white;" | Otros 
! style="background:#008000; color:white;" | #
|-
| Bogotá / Aeropuerto Internacional El Dorado
| ||• ||• ||• || || 3
|-
| Camagüey / Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte
| || ||• || ||<small> || 2
|-
|Cincinnati/ Aeropuerto Internacional de Cincinnati
|
|
|•  
|
|SJD
|2
|-
| Chicago / Aeropuerto Internacional O'Hare
|• ||•  || ||• ||<small>,  || 5
|-
| Dallas / Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
|•  || || || || || 1
|-
| Houston / Aeropuerto Intercontinental George Bush
|• ||• || ||• || <small> || 4
|-
| La Habana / Aeropuerto Internacional José Martí
|• ||• ||• || ||<small>,  || 5
|-
| Las Vegas / Aeropuerto Internacional Harry Reid
|• ||• || || || || 2
|-
| Los Ángeles / Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
|• ||• || ||• || || 3
|-
|Nashville / Aeropuerto Internacional de Nashville
|
|
|
|• |
|1
|-
| Nueva York / Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
| ||• || || || || 1
|-
| San Antonio / Aeropuerto Internacional de San Antonio
|• ||• || || || <small> || 3
|-
| Varadero / Aeropuerto Juan Gualberto Gómez
| ||'• || || || || 1
|}

 Antiguos destinos 
 : Aguascalientes, Campeche, Cuernavaca, Durango, Mexicali, San Luis Potosí, Zacatecas
 : Austin, Chicago-Midway, Harlingen, Miami, Newark, Orlando
 : Medellín

 Flota 
En sus inicios, Viva Aerobus operó con una flota conformada por aeronaves Boeing 737-300. Posteriormente, como parte de su estrategia de crecimiento, en octubre de 2013, Viva Aerobus anunció el acuerdo de compra de 40 aviones Airbus A320neo y 12 aviones modelo A320ceo para la renovación y modernización de su flota. En su momento, se trató del el pedido más grande en la historia de Latinoamérica con un costo de US$5,100 millones. Ya el 4 de octubre de 2016 se hizo entrega de la primera de estos nuevos aviones. Dichas aeronaves reducen el consumo de combustible hasta en un 30%, tienen los costos operativos más bajos del mercado, ofrecen la cabina más amplia de su categoría con capacidad de 186 asientos y sus extensos espacios de almacenamiento contribuyen a un embarque y desembarque más eficiente. En octubre de 2016, se realizó el último vuelo con un Boeing 737-300.  

Después en 2018, la aerolínea ordenó otras 25 nuevas aeronaves Airbus A321neo por un total de 3,500 millones de dólares. Asimismo, dentro de esta operación, Viva Aerobus solicitó la conversión de 16 aviones A320neo, correspondientes a la solicitud del 2013, a aeronaves A321neo. Sumando las dos operaciones, Viva Aerobus estará adquiriendo un total de 80 aeronaves hacia el 2025: 15 A320ceo, 24 A320neo y 41 A321neo. 

 Flota actual 
Actualmente, Viva Aerobus cuenta con la flota más joven de México y la tercera más joven de Norteamérica con una edad promedio de 5.2 años, conformada, a marzo de 2023 las siguiente aeronaves:

 Flota histórica 

 Responsabilidad Social Coporativa 

 Medioambiente 
Durante los últimos años, la aerolínea ha adoptado diversas medidas y convenios en favor del medio ambiente. En 2020, Viva Aerobus presentó su cultura ambiental “El Futuro es Verde”, mediante la cual se convirtió en la primera aerolínea en México en separar los residuos durante sus vuelos a fin de reciclarlos de la mano con la asociación civil ECOCE.

Un año más tarde, en 2021, la aerolínea presentó la segunda edición de su cultura ambiental, que resultó en dos importantes alianzas con Reforestamos México y Anaconda Carbon. A ello se suma que, en noviembre de ese mismo año, Viva Aerobus se convirtió en la única aerolínea mexicana firmante de la declaración Target True Zero 2030s Airline Ambition, impulsada por el Foro Económico Mundial. Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de propulsión a partir de fuentes de energía sostenible, como aviones eléctricos y de hidrógeno, en aras de minimizar el calentamiento global. 

Para junio de 2022, Viva realizó su primer vuelo con combustible sostenible (Sustainable Aviation Fuel -SAF-) que recorrió la ruta Los Ángeles – Guadalajara. Se trató de un combustible suministrado por la empresa finlandesa Neste, producido a base de desperdicios de residuos renovables y materias primas residuales. Se espera que este sea el primero de más vuelos “verdes” ya que Viva Aerobus acordó desarrollar un acuerdo comercial de largo plazo con Neste para la compra de un millón de litros de este energético. 

En términos generales, esta cultura ambiental tiene como prioridades 1) la eficiencia operativa y el uso responsable de los recursos, 2) el cuidado del medio ambiente y 3) la capacitación de los colaboradores en buenas prácticas ambientales. Se caracteriza por los siguientes elementos :

 La flota más joven de México y altamente eco-eficiente.
 Menor número de emisiones de CO2 por pasajero y por asiento en México.
 Rutas punto a punto, priorizando trayectos cortos.
 Altos factores de ocupación.
 Mayor número de pasajeros en cabina (186 y 240).
 Separación de residuos a bordo para reciclaje.
 Apoyos a proyectos verdes de ONG´s y empresas.
 Compensación de huella de carbono.
 Acciones de ahorro de combustible.
 Capacitación a los colaboradores en materia de mejores prácticas sostenibles.

Adicionalmente, la aerolínea tiene como objetivo reducir en más del 15% sus emisiones de CO2 por asiento por kilómetro y CO2 por pasajero por kilómetro para el 2025.

 Alianza con Anaconda Carbon 
En mayo de 2021, Viva Aerobus firmó un convenio con  Anaconda Carbón  para lanzar su programa de compensación voluntaria de huella de carbono para los pasajeros. Al realizar su compra de vuelo en el sitio web de la aerolínea, los pasajeros pueden elegir la opción de “compensar la huella de carbono”. Así, junto con Anaconda, se calcula la huella de carbono real de su viaje y se indica el monto correspondiente a compensar de acuerdo con los procedimientos establecidos a nivel global, utilizando las métricas y metodologías establecidas en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero de las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC). Todos los pasajeros que decidan participar reciben un Certificado que avala su contribución.

Estos recursos, en una primera etapa, serán destinados al proyecto Carbono, agua y biodiversidad indígena en Oaxaca que, avalado por el CAR (Carbon Action Reserve), tiene como objetivo mitigar el impacto ambiental causado por la explotación forestal, así como restaurar áreas con erosión severa o aquellas afectadas por incendios y plagas. Esta iniciativa también ayuda a proteger y prevenir daños por incendios, pastoreo y uso ilegal de los recursos forestales. En consecuencia, algunos otros beneficios de este programa son la protección de flora y fauna amenazada por la deforestación (orquídeas, venados cola blanca, jabalíes, pumas, etc.), creación de fuentes de empleo para la población local y un desarrollo social y económico regional apalancado de una gestión sostenible del bosque.

 Alianza con Reforestamos México  
En julio de 2021 Viva Aerobus se alió con la asociación civil Reforestamos México, enfocada en el cuidado y conservación forestal, para sumar esfuerzos en pro de un desarrollo sostenible. Dicha asociación contempla tres actividades:

 Donación a Reforestamos México del 100% de las recaudaciones que resulten del reciclaje que se lleva a cabo a bordo de las aeronaves de Viva Aerobus.
 Adopción, por parte de la aerolínea, de una hectárea de bosque realizando una inversión económica y humana para ello; se conformará un grupo de voluntarios para efectuar las labores de plantación, reforestación y mantenimiento bajo la guía experta de la asociación.
 Invitación a los pasajeros para participar en las actividades organizadas por Reforestamos México y a que sean parte del cuidado forestal con la una donación voluntaria.

 Campañas solidarias durante la pandemia de COVID-19 
En el marco de la pandemia de COVID-19, la aerolínea implementó diversas iniciativas solidarias para contribuir a hacerle frente a los retos derivados de esta situación, entre las que destacan: 

 Vuelos gratis a profesionales de la salud durante mayo y junio de 2020 .
 Vuelo humanitario en agosto de 2020 en el que se transportaron más de 200 mil cubrebocas donados por Fundación Airbus a la Cruz Roja Mexicana desde Toulouse, Francia a Monterrey, México.
 Héroes Viva: a fin de reconocer y recompensar la solidaridad ante la emergencia sanitaria, Viva Aerobus lanzó la convocatoria ‘Héroes Viva’ mediante la cual, se invitó a todo México a encontrar y nominar para este reconocimiento a 15 personas que destacaran por su conducta y labor en apoyo a los demás durante pandemia.
 Juntos Despegaremos: a través de esta campaña se invitó a todos los pequeños y medianos negocios que dependen del turismo a inscribirse en el programa para que sus servicios y productos fueran difundidos y publicitados a través de las redes sociales y medios digitales de Viva Aerobus de manera gratuita. 

 Patrocinios 

 Patrocinios deportivos. Con el propósito de impulsar la actividad física y un esparcimiento sano, Viva Aerobus ha sido el patrocinador oficial de los equipos de fútbol Atlas, Tigres UANL y América; así como de los equipos de béisbol Los Tomateros de Culiacán y Sultanes de Monterrey. A nivel internacional, también es patrocinador del equipo de la NBA Los San Antonio Spurs y de Las Vegas Raiders de la NFL. 
 Festivales y eventos culturales. A fin de respaldar la creación artística, turismo y la oferta cultural, la aerolínea también ha sido patrocinadora de eventos como el Festival del Puerto – festival de cortometrajes -, el Festival Pal Norte, el espectáculo Luzia del Cirque du Soleil, entre otros.

 Premios y reconocimientos  

 Aerolínea de Bajo Costo del Año 2022 por el Centro de Aviación de Asia Pacífico. Este reconocimiento se otorga a se otorga a aquella línea aérea de bajo costo que destaca por su estrategia, su posicionamiento como líder en el mercado y su capacidad de innovación, convirtiéndose así en un referente a seguir dentro del sector.

 Tercera Flota Más Joven de Norteamérica 2022 otorgado por Ch-Aviation, empresa internacional con más de 20 años de experiencia especializada en inteligencia e información sobre el sector aeronáutico a nivel global.

  Aerolínea de Valor 2021 por Air Transport World como parte de la 47° edición de los Premios Anuales de la Industria Aérea. El premio Aerolínea de Valor se otorga a aquellas líneas aéreas que destacan por contar con un modelo de negocios que les permite ofrecer tarifas bajas - que posibilitan que más personas tengan acceso a un transporte seguro, confiable y eficiente - y un valor añadido en términos de servicio y experiencia de viaje.

  Mejores Lugares para Trabajar LGBT en 2020, 2021 y 2022 de acuerdo con el programa HRC Equidad MX de la Fundación Human Rights Campaign. Este reconocimiento es el resultado del cumplimiento de tres criterios establecidos por HRC: 1) La adopción de políticas de no discriminación; 2) La competencia organizacional LGBT+ que implica contar con un Comité de Diversidad e Inclusión; y 3) Un compromiso público a través de acciones que impacten positivamente a la sociedad en temas LGBT+.

  Certificación Prime que reconoce a las empresas que fortalecen su institucionalización de acuerdo con las mejores prácticas en materia de Gobierno Corporativo. La Certificación PRIME resulta del Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo impulsado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Nacional Financiera (Nafin), cuyo propósito es apoyar a empresas mexicanas a robustecer su estructura, institucionalización y, en consecuencia, su competitividad. 

  Certificación ISO 9001:2015'' otorgada por el organismo de Certificación Internacional de Burea Veritas. El sistema de gestión de calidad implementado por Viva Aerobus cumple con los estándares internacionales a fin de proporcionar un servicio que satisface las necesidades de sus pasajeros al tiempo que asegura el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios pertinentes. La ISO 9001:2015 es una norma internacional de gestión de la calidad del servicio que se basa en principios como el enfoque al cliente y a los procesos, liderazgo, compromiso con las personas y una toma de decisiones basada en evidencias. Dicha certificación está desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la institución más importante para el desarrollo global de estándares internacionales voluntarios.

Accidentes e incidentes 
El 5 de octubre de 2016, el vuelo 2229 con ruta Hermosillo - Guadalajara, estuvo detenido 2 horas en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo debido a una presunta  amenaza de bomba en la aeronave. Al lugar, acudieron elementos de la Policía Federal, bomberos de Hermosillo y personal de seguridad del aeropuerto para atender el caso que  resultó ser una falsa alarma a raíz de una broma por parte de dos pasajeros. Las dos personas que argumentaron que existía una bomba en el equipaje de una de ellas, fueron detenidas por la Policía Federal.

El 18 de marzo de 2021, el vuelo 4343 con ruta Puerto Vallarta - Monterrey, correspondiente a un avión Airbus A320, previo al despegue, presentó una falla en el tren de nariz. Sin embargo, se confirmaron que los 127 pasajeros y tripulación a bordo de la aeronave se encontraban bien. Ante esta circunstancia, se activaron inmediatamente los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, junto con las autoridades aeronáuticas y dependencias aeroportuarias, garantizando la seguridad de los pasajeros y de los miembros de la tripulación en todo momento.

El 17 de septiembre de 2021, el vuelo 5029 con ruta León - Tijuana, correspondiente a un avión Airbus A320,  presentó una falla relacionada con el motor número dos minutos después del despegue.De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, la tripulación de Viva Aerobus regresó al Aeropuerto Internacional del Bajío efectuando un exitoso aterrizaje a las 07:40 horas, confirmando la seguridad de los 172 pasajeros a bordo y de todos los miembros de la tripulación.

El 23 de agosto de 2022, el vuelo 518 con ruta Guadalajara - Los Ángeles, correspondiente a un avión Airbus A320, matrícula XA-VAJ, presentó una falla en el motor derecho debido a la fricción de metales dentro del mismo, esto posterior a su despegue del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El avión se mantuvo por 43 minutos en el aire para aterrizar exitosamente en el mismo aeropuerto de origen. No se reportaron heridos ni lesionados.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la aerolínea

Aerolíneas de México
Aerolíneas fundadas en 2006
Aerolíneas de bajo costo
Empresas de México
Aerolíneas fundadas en 2006